

Geografia

Austria 
 Aspach – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Francja 
 Aspach – miejscowość w regionie Alzacja
 Aspach – miejscowość w regionie Lotaryngia
 Aspach-le-Bas – miejscowość w regionie Alzacja
 Aspach-le-Haut – miejscowość w regionie Alzacja

Niemcy 
 Aspach – dzielnica gminy Hörsel w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha
 Aspach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr

Zobacz też 
 Asbach